Home Ground steht für:

 Internationaler Titel der norwegischen Fernsehserie Heimebane
 Bezeichnung eines Gebäudekomplexes auf dem Adidas-Firmengelände in Herzogenaurach